Die Abkürzung LRT steht für:
 Flughafen Lorient Bretagne Sud in Frankreich (IATA-Code)
 Latest Release Time, eine Scheduling-Strategie
 Lebensraumtyp, europäischer Schutzstatus für Landschaften
 Libyan Radio and Television, die staatliche Rundfunkgesellschaft Libyens
 Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, die halbstaatliche Rundfunkgesellschaft Litauens
 Light Rail Transit, ein Nahverkehrssystem
 Locked Rotor Time, die maximale Kurzschlusszeit eines Motors
 LRT Automotive GmbH, einen deutschen Produzent von Pkw-Komponenten der Abgastechnik
 Luft- und Raumfahrttechnik

LRT